O Campeonato Brasileiro de Rugby 2011 o Super 10 foi uma competição patrocinada pela CBRu Confederação Brasileira de Rugby, partir deste ano vê a participação de dez equipes, de seis unidades federativas do território nacional. 
O torneio começou no dia 30 de julho e terminou no 19 de novembro com a vitória do São José Rugby Clube.

Televisão
Em 2011, o Super 10 teve transmissão exclusiva do canal pago SporTV. E com a transmissão do jogo decisivo entre São José e Bandeirantes, o SporTV teve uma média de audiência de 100 mil televisores ligados por minuto.

Equipes participantes

A equipe da Federal Rugby Club, que conquistou a última vaga para ao chegar à final da Copa do Brasil de Rugby de 2010, foi excluída do torneio por não cumprimento tempestivo e regular de suas obrigações. Belo Horizonte Rugby Clube, terceiro colocado da Copa do Brasil de Rugby de 2010, assume a vaga da Federal.

Fórmula de disputa 
Os times serão divididos em dois grupos na primeira fase e se enfrentarão em jogos eliminatórios na etapa seguinte. Os primeiros de cada grupo jogarão contra os quartos colocados da chave oposta. Os confrontos seguirão com partidas entre segundos e terceiros lugares. Os quintos colocados jogam contra a repescagem do rebaixmento.

Jogos

Grupo Amarelo

1ª rodada

2ª rodada

3ª rodada

4ª rodada

5ª rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo Verde

1ª rodada

2ª rodada

3ª rodada

4ª rodada

5ª rodada

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Fase Final

Quartas-de-final

Disputa de ultimo lugar
Os quintos colocados se enfrentaram para definir o ultimo lugar. O Niterói vai jogar contra o campeão da Copa do Brasil, o que valerá a permanência no Super 10 de 2012.

Semifinais
Os Jogos das semi e final foram alterados devido os compromissos da CBRu-Seleção Brasileira de Rugby Sevens nos Jogos Panamericanos em Guadalajara (México) em Outubro e o Campeonato Valentin Martinez no Uruguai no começo de Novembro. 
O canal esportivo Sportv e a CBRu fecharam acordo para transmissão ao vivo das partidas semifinais e final do Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que os jogos serão transmitidos ao vivo. Aproveitando o bom momento do rúgbi brasileiro, a CBRu espera atrair mais praticantes e fãs para a modalidade.

Semifinais 5-8 Lugar

Semifinais

Finais de consolação

Disputa de 7 lugar

Disputa de 5 lugar

Disputa de terceiro lugar

FINAL

Campeão

Repescagem para o Brasileiro 2012
Repescagem entre a última classificada do Brasileirão e a vencedora da Copa do Brasil de Rugby de 2011 para determinar a equipe que irá participar o Campeonato Brasileiro de Rugby de 2012

 Com esse resultado a equipe Niterói Rugby Football Clube permanecerá na próxima edição do Super10.

Ver também 
 Confederação Brasileira de Rugby
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa do Brasil de Rugby de 2011

Ligações externas 
 www.rugbysuper10.com.br
 Site da CBRu

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2011 no Brasil